Matthews' Southern Comfort, naam van de band waarmee Iain Matthews optreedt
 Matthews' Southern Comfort (album) (1970), album van Iain Matthews